Сборная России по футболу выступала на чемпионате Европы 2004 года второй раз в своей новейшей истории. В отборочном турнире сборная России заняла 2-е место в своей группе, а в стыковых матчах победила команду Уэльса и вышла в финальную часть европейского первенства.

В финальной части сборная попала в группу A к португальцам (хозяевам турнира), испанцам и грекам. Сборной удалось одержать только одну победу со счётом 2:1 над греками, которые и выиграли чемпионат в итоге; испанцам и португальцам россияне уступили со счётом 0:1 и 0:2 соответственно. Сборная России не только в итоге показала неудовлетворительный результат, но ещё и стала самой грубой командой на турнире, заработав 15 жёлтых и 2 красные карточки: в сумме пять игроков сборной России были дисквалифицированы на следующие матчи (в том числе и на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2006 года).

Подготовка к турниру

Осень 2002: начало квалификации 
С новым тренером Валерием Газзаевым сборная успела в августе сыграть вничью со Швецией 1:1 и в итоге ударно начала отборочный цикл, 7 сентября 2002 в стартовом матче в Москве разгромив Ирландию со счётом 4:2. Голы в том матче забивали Андрей Каряка, Владимир Бесчастных и Александр Кержаков, ещё один мяч стал автоголом ирландцев. Октябрьская игра с Грузией была прервана в первом тайме из-за отключения электричества на стадионе, вследствие чего матч перенесли на весну. Однако в последующем матче против Албании, состоявшемся 16 октября в Волгограде россияне не упустили нити игры и выиграли 4:1 — забивали Александр Кержаков, Сергей Семак (оформил дубль) и Виктор Онопко.

Весна 2003: очковые потери в гостях 
Прошедший в феврале 2003 года Кубок Кипрской футбольной ассоциации, казалось бы, упрочил позиции сборной России. Но 29 марта в Шкодере сборная сенсационно без шансов проиграла албанцам 1:3 (сравнявший счёт Андрей Каряка не смог исправить ситуацию), а 30 апреля в перенесённом матче с Грузией также безвольно уступила 0:1. Под угрозой оказались не только перспективы участия в Евро-2004, но и работа Валерия Газзаева в сборной.

Лето 2003: отставка Газзаева 
7 июня 2003 планы России по выходу на Евро-2004 чудом только не были аннулированы: проигрывая 0:2 Швейцарии, Россия сумела спасти матч благодаря дублю Сергея Игнашевича. Однако поражение 20 августа в матче с Израилем со счётом 1:2 (забил только Сергей Семак) вынудило Газзаева уйти в отставку после серии из четырёх матчей без побед. Преемником Газзаева стал Георгий Ярцев.

Осень 2003: победа в стыковых матчах 
Ярцев, приняв команду в экстренном положении, сумел исправить ситуацию и в итоге вывел Россию на второе место: сначала Россия взяла одно очко в Дублине у ирландцев (ничья 1:1, забил Сергей Игнашевич), а затем дома разгромила сначала Швейцарию (4:1, хет-трик Дмитрия Булыкина), а потом и Грузию 3:1, что, однако, позволило финишировать России лишь на втором месте. В стыковых матчах команда вышла на Уэльс: если дома была зафиксирована нулевая ничья, то в гостях команда Ярцева победила 1:0 благодаря голу Вадима Евсеева и прошла в финальную часть Евро-2004.

Итоговая таблица 

Стыковые матчи:

Состав команды 
Главный тренер: Валерий Газзаев, с сентября 2003 — Георгий Ярцев

Финальный этап. Группа A

Итоги 
На «празднике жизни» футболисты сборной России не показали достойной игры и не добились приемлемого результата. Несмотря на это, главного тренера сборной России Георгия Ярцева не уволили со своего поста. В команде дебютировали новые игроки: Шаронов, Бугаев, Анюков, Кириченко. Последний к тому же отметился самым быстрым голом в истории Чемпионатов Европы. Российским болельщикам чемпионат запомнился игрой сборной России с Грецией, будущим чемпионом турнира, в последней игре группового тура. Игра закончилась победой России со счётом 2:1, причём если бы на последних минутах Кириченко использовал свой опасный момент, греки выбыли бы из соревнования.

В играх финальной части чемпионата это была единственная победа России и единственное поражение Греции. Также выступление команды было омрачено отчислением из её состава после первого матча Александра Мостового и спорным удалением вратаря Сергея Овчинникова в матче с Португалией.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Матчи сборной России по футболу 2002 года
 Матчи сборной России по футболу 2003 года 
 Матчи сборной России по футболу 2004 года

2004
Россия
Футбол в России в 2004 году